Бируля () — польская фамилия, принадлежавшая представителям шляхетства, имевших герб бялыня. Известные носители:

 Бируля, Гаврила Семенович — в армии Батория во время Ливонской войны 1558-83 гг. служил ротмистром казацкой хоругви, родоначальник рода Бируль.
 Бируля, Александр Константинович (1882—1967) — советский архитектор.

 См. также

 Бялыницкий-Бируля